, de Asura (une caste de guerriers), est le personnage incarnant le Chevalier d’Or du Capricorne dans le manga Saint Seiya. Il est d’origine espagnole.

Justice d'Excalibur 

Le personnage diffère selon le manga et la série d’animation. Dans le premier support, Excalibur est une technique comme une autre, apprise en entraînement, et Shura sait que le Pope est un imposteur, mais il croit en la justesse de sa cause. Dans le second support, pour avoir été le protecteur le plus fidèle d’Athéna, elle lui fait don d’une attaque exceptionnelle : Excalibur, l’attaque physique la plus puissante de toute puisque capable de trancher toutes les matières (dixit l’auteur lui-même). Mais Shura ayant été influencé par Saga, il ne croit pas en la cause des Chevaliers de Bronze et se bat contre Shiryû.

Au cours du combat, Shiryû utilise l’attaque de l’Ultime dragon qui l’emporte dans les airs avec son adversaire. Shura comprenant que la cause des Chevaliers de Bronze était juste, il tente de sauver Shiryû. Avant de mourir, il protège le Chevalier du Dragon par son armure d’or et le renvoie sur terre. Il lui transmet également l’attaque Excalibur, que ce dernier possède désormais dans son bras droit.

Dans le récit sur Hadès, Shura, revenu d’entre les morts en tant que renégat, se bat aux côtés de Saga et Camus et utilise l’Athena Exclamation contre les Chevaliers d’Or. À l’issue du délai de  donné par Hadès, il avoue que leur association n’était qu’illusion.

Dans l’Épisode G, on apprend que Shura a subi une attaque maléfique de Saga l’imposteur. 
Cette attaque consiste à prendre le contrôle du cerveau de son ennemi. Shura étant un chevalier noble qui vivait pour la justice, c’est avec cette attaque que le Grand Pope a réussi à soumettre Shura à sa volonté. Shura a ainsi tué de nombreuses personnes bien qu’il ait un bon fond. 
D’ailleurs, ce qui le pousse à aller voir le Grand Pope est la trahison du Chevalier d’Or du Sagittaire, car Shura ne reconnaît aucun mal en ce Chevalier. Il dit même : 

On peut d'ailleurs remarquer que même s'il a tué Aiolos il n'est pas responsable de sa mort car c'est Saga qui l'a manipulé pour ça , il reconnaîtra son erreur et le fait d'avoir été manipulé devant Shiryu en disant "toi et Aiolos devez me pardonnez" et il n'était pas un mauvais chevalier comme Saga, preuve est faite lorsqu'il se laisse mourir en sauvant Shiryu et en lui transmettant Excalibur pour qu'il puisse continuer à se battre pour Athéna et la cause juste.

Dan's épisode G Assassin il se trouve que l'enseignant de Shura était Izo du Capricorne, Gold Saint du  de Saint Seiya: Next Dimension.

Armure 

L’armure du Capricorne représente la chèvre Amalthée qui nourrit le Dieu Zeus durant son enfance.

Techniques 

 Saut Foudroyant (Jumping Stone) : Technique de projection. Utilisée contre Shiryû dans le temple du Capricorne, pendant la bataille du Sanctuaire. Cette technique peut absorber le pouvoir d’une attaque pour la renvoyer à l’expéditeur.
 Excalibur : Technique de poing, qui consiste à fendre l’air afin d’obtenir le pouvoir tranchant de l’épée légendaire homonyme, capable de couper toute matière.
 Excalibur “Danse des épées” :  Elle se compose d’une multitude de coups formant un quadrillage d’Excalibur réduisant tout ce qui se trouve dans son champ de vision en cubes. 
 Double Excalibur : Technique ultime dans laquelle Shura rassemble son cosmos à son paroxysme pour aiguiser les tranchants d’Excalibur dans ses deux mains au plus haut point avant d’exécuter un planté des lames l’une après l’autre en y mettant tout son cosmos et toute sa force, transperçant tout ennemi, même un Titan muni de sa Soma.
 Ex-Caliburm (Épisode G uniquement) : Technique qui permet à Shura de redonner vie et d’affuter Excalibur grâce à son cosmos, la rendant plus puissante encore, elle devient capable de tout trancher, même des objets divins.

Voix 

En version originale, Shura était doublé par Totani Koji (décédé en 2006) qui fut remplacé par Takeshi Kusao à partir de 2002.  

En version française, Shura est doublé par Henry Djanik pour les parties Sanctuaire et Asgard (excepté l’épisode 97 dans lequel le personnage est doublé par Éric Legrand), Serge Bourrier pour la partie Poséidon et le film Abel, Bruno Dubernat dans le jeu vidéo et enfin, David Manet (Le Sanctuaire) et Thierry Kazazian (Inferno et Elysion) pour la partie Hadès.

Pour le cas particulier du film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire, qui dispose de sa propre continuité, le rôle a été confié à Shinji Kawada en VO tandis que David Manet a retrouvé le rôle en VF.

Notes et références 

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro